Ния Наччи (; род. 10 декабря 1998 года, Оклахома, США) — американская порноактриса.

Карьера 
Родилась в многодетной семье. Была приглашена в индустрию для взрослых агентом, который нашёл её через социальную сеть. Первые съёмки состоялись в августе 2017 года для сайта NetVideoGirls.com. Участвует в съёмках сцен межрасового и лесбийского секса. В конце сентября 2019 года впервые снимается в сцене анального секса для сайта TrueAnal.com.

Снимается для таких известных студий, как Bang Bros, Girlfriends Films, Girlsway, Mofos, Naughty America, Reality Kings, TeamSkeet, Vixen и многих других.

Летом 2018 года снялась в фотосессии для августовского выпуска журнала Hustler.

В конце августа 2018 года была награждена премией Urban X Award в категории «Лучшие сиськи». В августе 2019 года Ния второй раз становится лауреатом премии Urban X Award, на этот раз победив в категории «Urban X Hottie».

По данным на апрель 2019 года, снялась в более чем 50 порносценах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2018 — Amateurs Wanted 15
 2018 — Black Valley Girls 2
 2018 — Brown Bunnies 29
 2018 — Foot Fetish Daily 33
 2018 — Girls Love Natural Breasts 2
 2018 — Manuel Ferrara’s Ripe 5
 2018 — Super Naturals
 2019 — Black Teen Casting

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами